Ни́жний парк:

 Нижний парк — парк в Липецке
 В Санкт-Петербурге:
 Нижний парк — парк в Ломоносове
 Нижний парк — парк в Петергофе
 Нижний парк — парк в Пушкине
 Нижний парк — парк в Сестрорецке